Blanckmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Friedrich  Blanckmeister (1694–1762), deutscher evangelischer Theologe
 Franz Blanckmeister (1858–1936), deutscher evangelischer Theologe
 Johannes Blanckmeister (1898–1982), deutscher Forstwissenschaftler